A  Goldline könnyűmetróvonal Dél-Korea  városában, a Szöuli Fővárosi Területen, a szöuli metróhálózat része, melyet 2019. szeptember 28-án adtak át tíz állomással. A vonalon a Hyundai Rotem vezető nélküli, 28 méter hosszú szerelvényei közlekednek.

Állomások

Jegyzetek

További információk
 A Seoul Metro honlapja 
 A vonal hivatalos honlapja 
 A metró térképe állomásválasztóval és útvonatervezővel 

Szöuli metró